Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1998 fanden vom 27. März bis 5. April 1998 im Target Center in Minneapolis (USA) statt.

Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt.

Ergebnisse 
 B = Bewertung
 QA = Qualifikation (Gruppe A)
 QB = Qualifikation (Gruppe B)
 KP = Kurzprogramm
 K = Kür
 PT = Pflichttanz
 OT = Originaltanz

Herren

Damen 

 Z = Zurückgezogen

Paare 

 Z = Zurückgezogen

Eistanz

Medaillenspiegel

Weblinks 
 

1998
Sportveranstaltung 1998
Weltmeisterschaften 1998
Sportveranstaltung in Minneapolis